У наведеній таблиці показано розподіл медалей між країнами брали участь у 15 літніх Олімпійських іграх 1952 року, що проходили в Гельсінкі, в Фінляндії. У змаганнях брали участь 4925 спортсменів з 69 країн. Було розіграно 149 комплектів нагород у 17 видах спорту. Нагороди отримали спортсмени із 43 країн.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет — Гельсінкі 1952 — Медальний залік 

1952
Літні Олімпійські ігри 1952